Konrad-Adenauer-Haus bezeichnet:
 die Bundesgeschäftsstelle der CDU in Berlin, siehe Konrad-Adenauer-Haus (Berlin)
 die ehemalige Bundesgeschäftsstelle der CDU in Bonn (1971–2000), siehe Konrad-Adenauer-Haus (Bonn)
 das ehemalige Wohnhaus Konrad Adenauers in Rhöndorf, siehe Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus
Siehe auch:
 Adenauervilla